Die 1. Divisjon 1971 war die 27. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die neunte Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 25. April 1971 und endete am 17. Oktober 1971.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende.
Da die Liga in der nächsten Saison auf 12 erweitert wurde, musste nur der Tabellenletzte absteigen.

Saison 
Rosenborg Trondheim wurde zum dritten Mal norwegischer Meister. Außerdem gewannen sie zum dritten Mal den Pokal und schafften damit zum ersten Mal das Double.

Die Saison war sehr ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Die meiste Zeit führte Viking Stavanger die Tabelle an, jedoch oftmals lediglich aufgrund der besseren Tordifferenz. Selbst am Ende der Saison lagen die ersten sechs Mannschaften nur drei Punkte auseinander.

Von den Aufsteigern musste nur Frigg Oslo wieder absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1971

Fußballsaison 1971
Eliteserien-Saison (Fußball)